Дамаскус има више значења:
 Дамаскус (Мериленд)
 Дамаскус (Охајо)
 Дамаскус (Џорџија)
 Дамаскус (Вирџинија)
 Дамаскус (Арканзас)
 Дамаскус (Орегон)